Mája, romániai település
májá (mája), vallási fogalom